Cadillac Seville (Кадилла́к Севи́ль) — среднеразмерный седан, производившийся компанией Cadillac с 1976 по 2004 год. Название Seville автомобиль получил в честь провинции Севилья в Испании.

Первое поколение (1976—1979) 
Автомобиль Cadillac Seville был представлен в мае 1975 года. Серийно автомобиль начал производиться с начала 1976 года. С 1978 года производилась также модель Seville Elegante.

Галерея

Продажи

Двигатели

Второе поколение (1980—1985) 
Автомобили Cadillac Seville второго поколения производились с 1980 года с переднеприводной компоновкой. Задняя подвеска моделей независимая.

С 1982 года автомобиль Cadillac Seville имел наружные зеркала заднего вида с подогревом и дополнительным задним антизапотевателем.

Галерея

Продажи

Двигатели

Третье поколение (1986—1991) 
Автомобили Cadillac Seville третьего поколения производились с 1986 года. По мнению АООС США, автомобиль расходует 7,8 л на 100 км.

В 1988 году появилась модификация Seville Touring (STS), оснащённая подвеской FE2.

Галерея

Продажи

Двигатели

Четвёртое поколение (1992—1997) 
Автомобили Cadillac Seville четвёртого поколения производились с 1992 года. Отзыв о моделях опубликован в журнале Motor Trend. Дизайн позаимствован от концепт-кара Cadillac Voyage образца 1988 года.

Галерея

Продажи

Двигатели

Пятое поколение (1998—2004) 
Последнее поколение автомобилей Cadillac Seville производилось в 1998—2004 годах. Производство Cadillac Seville STS завершилось 16 мая 2003 года.

Галерея

Двигатели

Продажи в США

Примечания

Ссылки 
 Cadillac Seville

Seville